Černý Petr může znamenat:
 Zwarte Piet – nizozemský pomocník Svatého Mikuláše
 Černý Petr (karetní hra) – dětská karetní hra pro 2 až 6 osob
 Černý Petr (film) – film režiséra Miloše Formana
 Černý Petr (příběh) – případ detektiva Sherlocka Holmese, autorem je Arthur Conan Doyle